Monastero di Santo Stefano a Jolfa, Iran
 Monastero di Santo Stefano a Millesimo
 Monastero di Santo Stefano a Tornareccio

Pagine correlate

 Chiesa di Santo Stefano